Baltag, ca nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandru Baltag- matematician roman, fiul lui Cezar Baltag
 Cezar Baltag (1939–1997), poet român, eseist și traducător.
 Valeriu Baltag - matematician din Republica Moldova, fiul lui Inchentie Baltag
 Inochentie Baltag (n. 1936- d.?)- a fost un matematician din Republica Moldova, prodecan al facultății de fizică și matematică a Universității de stat din Chisinau
 Viorel Baltag (n. 1948), actor român de film, radio, teatru și televiziune.

Vezi și
Baltagă